Amanat bezeichnet:

 Amanat (Partei), politische Partei in Kasachstan
 Amanat (Film), Film von Satybaldy Narymbetov (2016)

Amanat ist der Familienname folgender Personen:
 Hossein Amanat (* 1942), iranisch-kanadischer Architekt